Pomar ist der Name folgender Orte:

 Pomar, piemontesischer Name der Gemeinde Pomaro Monferrato in der Provinz Alessandria, Italien

Pomar ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo Pomar Salamanca (1931–2016), spanischer Schachmeister
 Bernat Pomar (1932–2011), spanischer Komponist und Violinist
 Emília Pomar de Sousa Machado (1857–1944), portugiesische Schriftstellerin und Dichterin des Spiritismus
 Júlio Pomar (1926–2018), portugiesischer Maler
 Mario Pomar (1920–1987), argentinischer Tangosänger